Prinzessin Marie Alexandra Thyra Viktoria Luise Carola Hilda von Baden (* 1. August 1902 in Salem; † 29. Januar 1944 in Frankfurt am Main) war eine badische Prinzessin und durch Heirat ein Mitglied des Hauses Hessen.

Leben 
Prinzessin Marie Alexandra war die einzige Tochter von Maximilian von Baden, der 1918 das Amt des Reichskanzlers bekleidete und der Prinzessin Maria-Luise von Hannover-Cumberland. Ihre Großeltern väterlicherseits waren Prinz Wilhelm von Baden und Prinzessin Maria von Leuchtenberg, einer Enkelin von Zar Nikolaus I. von Russland und Eugène de Beauharnais, dem Stiefsohn Napoleons.

Mütterlicherseits stammte sie von Ernst August, dem letzten Kronprinzen von Hannover und seiner Frau Thyra, geborene Prinzessin von Dänemark, ab. Thyra war die jüngste Tochter von König Christian IX. von Dänemark, dem Schwiegervater Europas und somit Schwester von Königin Alexandra von Großbritannien und Irland und Zarin Maria Fjodorowna von Russland. Sie hatte einen jüngeren Bruder, Berthold (1906–1963), der später Chef des Hauses Baden wurde.

Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie vor allem in Karlsruhe. Sie erhielt eine Ausbildung für ein Mädchen ihres Standes. Marie Alexandra wurde von einem Hauslehrer in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch unterrichtet. Zudem erhielt sie auch Unterricht in Mathematik, Naturwissenschaften und Geschichte. Eine Gouvernante betreute sie und ihren Bruder und lehrte sie Handarbeiten, das Spielen eines Instrumentes und höfische Tugenden. Oft bekam die Familie Besuch von der weitverzweigten Verwandtschaft aus Europa. Durch die Herkunft ihrer Großeltern aus den Ländern Russland und Dänemark erlernte sie auch Grundkenntnisse der beiden Landessprachen. 

Am 17. September 1924 vermählte sich Marie Alexandra mit Wolfgang von Hessen (1896–1989). Er war ein Sohn von Prinzessin Margarethe von Preußen, jüngste Tochter des 99-Tage Kaisers Friedrich III. Die Ehe blieb kinderlos. Ihr Bruder Berthold heiratete 1931 Prinzessin Theodora von Griechenland, Schwester von Philip, Duke of Edinburgh.

Marie Alexandra kam bei einem Luftangriff auf Frankfurt am Main am 29. Januar 1944 ums Leben. Sie und sieben weitere Frauen, die als Helfer tätig waren, wurden getötet, als sie Zuflucht in einem Keller gefunden hatten. Sie wurde 41 Jahre alt. Nach ihrem Tod heiratete ihr Ehemann 1948 Ottilie Möller (1903–1991). Kinder blieben auch ihnen verwehrt.

Im Karlsruher Stadtteil Beiertheim-Bulach wurde 1907 die Marie-Alexandra-Straße nach ihr benannt.

Vorfahren

Literatur 
 Lothar Machtan: Prinz Max von Baden: Der letzte Kanzler des Kaisers. 1. Auflage. Suhrkamp Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-518-42407-0.
 Max von Baden: Prinz Max von Baden. Erinnerungen und Dokumente. Severus Verlag, Hamburg 2011, ISBN 978-3-86347-124-8.
 Ulrich Feldhahn: Königskinder in Fotografien um 1900. 1. Auflage. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2014, ISBN 978-3-7319-0034-4.

Weblinks

Einzelnachweise 

Familienmitglied des Hauses Baden (Linie Durlach)
Prinz (Baden)
⚭Marie Alexandra #Baden
Badener
Deutscher
Geboren 1902
Gestorben 1944
Frau